Ruperto, conde Palatino del Rin, duque de Baviera, 1.º duque de Cumberland, 1.º conde de Holderness (), conocido como príncipe Ruperto del Rin, KG, PC, FRS (Praga, Sacro Imperio Romano Germánico, 17 de diciembre de 1619 - Londres, 19 de noviembre de 1682), fue un destacado soldado, almirante, científico, deportista, gobernador colonial y artista aficionado alemán del .

Primeros años de vida 
Rupert era el hijo menor del príncipe alemán Frederick V, Elector Palatino, y su esposa Isabel, la hija mayor de Jacobo I de Inglaterra. Así Rupert era sobrino del rey Carlos I de Inglaterra —que le nombró duque de Cumberland y conde de Holderness— y primo hermano del rey Carlos II de Inglaterra. Su hermana, la Electora Sofía, fue la madre de Jorge I de Gran Bretaña.

Vida pública 

El príncipe Rupert tuvo una carrera variada. Fue de joven soldado, luchando contra España en los Países Bajos durante la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648), y contra el emperador del Sacro Imperio en Alemania durante la guerra de los Treinta Años (1618-1648). A los 23 años, fue nombrado comandante de la caballería realista durante la Guerra Civil inglesa (1642-1646), convirtiéndose en el arquetipo de cavalier en la guerra y en última instancia, llegó a ser general realista. Se rindió después de la caída de Bristol y fue desterrado de Inglaterra. Sirvió a Luis XIV de Francia contra España, y luego como corsario realista en el Caribe. Tras la Restauración inglesa, Rupert regresó a Gran Bretaña, llegando a ser un comandante naval inglés de alto rango durante la Segunda y la Tercera guerra anglo-holandesa. Participó en la invención científica y artística y sirvió como primer gobernador de la Compañía de la Bahía de Hudson. Rupert murió en Inglaterra en 1682, a los 62 años de edad y fue enterrado en la abadía de Westminster.

Rupert fue considerado un hombre de pensamiento ágil, un general de caballería enérgico pero debilitado por su impaciencia juvenil en el trato con sus compañeros durante la Guerra Civil. En el Interregno, Rupert continuó el conflicto contra el Parlamento por mar desde el Mediterráneo hasta el Caribe, mostrando una considerable persistencia frente a la adversidad. Como mando de la Royal Navy en sus últimos años, mostró una mayor madurez e hizo contribuciones impresionantes y duraderas a la doctrina y el desarrollo de la Royal Navy. Como gobernador colonial, Rupert dio forma a la geografía política del actual Canadá —la Tierra de Rupert fue nombrada en su honor— y jugó un papel en el temprano comercio atlántico de esclavos. Los variados y numerosos intereses científicos y administrativos de Rupert, combinados con sus considerables habilidades artísticas, hicieron de él uno de los individuos más coloristas de la época de la Restauración.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa del Palatinado-Simmern
Militares de Inglaterra del siglo XVII
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Sepultados en la abadía de Westminster
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Personas relacionadas con la Compañía de la Bahía de Hudson
Miembros de la Orden de la Jarretera
Condes palatinos del Rin
Nacidos en Praga
Rin, Ruperto
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico